Халтенанго има више значења:

 Халтенанго (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халтенанго (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику